Эги Маулана Викри (; 7 июля 2000, Медан, Индонезия) — индонезийский футболист, нападающий словацкого клуба ВиОн.

Карьера

Клубная карьера 
Эги начинал играть в клубе «Тасби» из города Медан, а позднее, он был выбран для участия в юниорском турнире Индонезии (до 12) в 2012 году. Его талант был замечен национальными скаутами. В то время Эгид стал лидером своей команды, чтобы стать чемпионом и лучшим бомбардиром. Кроме того, он обучался в специальной спортивной школе, более известной как «Диклат Рагунан». Эги также является младшим братом игрока чемпионата Северной Суматры, Юсризала Музакки, который играет за ПСБЛ «Лангса». В 2015 году Эгию удалось завоевать чемпионство со сборной Индонезии в турнире Кубок Готии, проходящем в Швеции, и стал лучшим игроком турнира с 28 мячами. После этого он стал за команду «Персаба Бребеса» на Кубке Соратина, который также принес ему титул чемпиона и звание лучшего бомбардира.

В 2018 году в карьере индонезийца наступил переломный момент, поскольку он получил приглашение выступать за гданьскую "Лехию". Контракт начал действовать по достижении им совершеннолетия.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на viva.co.id
 ТОП 10 самых молодых и ярких звезд гданьской «Лехии»

Футболисты Индонезии
Игроки сборной Индонезии по футболу